El término mondo puede referirse:

 a las películas mondo;
 a Mondo, un sinónimo del género botánico Ophiopogon;
 a Mondo, una empresa italiana de material deportivo.